Obrieniidae — семейство вымерших насекомых из отряда жесткокрылых, относящееся к отдельному надсемейству Obrienioidea, близкому к долгоносикам. Обнаружены в триасовых и юрских отложениях Средней Азии. Мелкие жуки длиной около 4 мм. Усики 11-члениковые.

Классификация 
К семейству относят 3 вымерших подсемейства, содержащих 6 родов и 10 видов:
 Подсемейство Kararhynchinae Zherikhin & Gratshev, 1994
 Род Kararhynchus — Казахстан
 Род Kenderlyka — Казахстан
 Род Madygenorhynchus — Киргизия
 Подсемейство Obrieniinae Zherikhin & Gratshev, 1994
 Род Guillermia — Киргизия
 Род Obrienia — Киргизия
 Подсемейство Pseudobrieniinae Legalov, 2012 
 Род Pseudobrienia — Казахстан

Примечания

Ссылки 
 Department of Entomology.

Вымершие жесткокрылые
†
†